Adelaide Lake ist der Name mehrerer

Seen in den Vereinigten Staaten:
 Adelaide Lake (Washington), im Pierce County
 Adelaide Lake (Wyoming), im Big Horn County